Mistrzostwa Afryki U-16 w koszykówce kobiet – turniej koszykarski organizowany przez FIBA na kontynencie afrykańskim. Rozgrywane są co dwa lata, począwszy od 2009. Mistrzynie awansują automatycznie do mistrzostw świata U-17.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

MVP

Szczegóły występów

Przypisy

Bibliografia 
 Mistrzostwa Afryki U-16 na afrobasket.com 
 Mistrzostwa Afryki U-16 na archive.fiba.com 

U18 kobiet